

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 W Polu – część wsi Rzadka Wola w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Brześć Kujawski
 W Polu – część wsi Podniebyle w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Jedlicze
 W Polu – część wsi Ludwinów w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Solec-Zdrój

Zobacz też 
 Na Polu, Na Polach, W Polach